Юровичи  — топоним:

Белоруссия 
 Юровичи — деревня, Опсовский сельсовет, Браславский район, Витебская область
 Юровичи — деревня, Полотовский сельсовет, Полоцкий район, Витебская область
 Юровичи — агрогородок в Юровичском сельсовете Калинковичского района Гомельской области
 Юровичи — деревня, Обуховский сельсовет, Гродненский район, Гродненская область
 Юровичи — деревня в Вензовецком сельсовете Дятловского района Гродненской области
 Юровичи — деревня, Жуховичский сельсовет, Кореличский район, Гродненская область
 Юровичи — деревня, Дворищанский сельсовет, Лидский район, Гродненская область
 Юровичи — деревня, Колодежский сельсовет, Червенский район, Минская область